Закон о воинской обязанности и военной службе был принят 23 декабря 2011 года. Данный закон «определяет правила правового регулирования воинской обязанности и военной службы в области выполнения задач, возложенных на Вооруженные Силы Азербайджанской Республики, а также на иные воинские формирования, созданные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики».

Закон 
Согласно закону все трудоспособные лица мужского пола, достигшие 18 лет, обязаны пройти военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики. В случае если убеждения граждан противоречат прохождению военной службы, то допускается замена на альтернативную военную службу. Женщины в возрасте от 19 до 40 лет также добровольно принимаются в вооруженные силы Азербайджана. Существует четыре периода вызова в год. Продолжительность военной службы составляет 18 месяцев, период обязательной службы сокращается до 12 месяцев для лиц с высшим образованием.

Первоначальная военная регистрация граждан 
Ежегодно устанавливаются военные регистрационные комиссии, состоящие из Председателя Комиссии (руководителя соответствующего органа исполнительной власти) и членов комиссии (медицинских специалистов). В период с января по март граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, должны быть зарегистрированы в соответствующем военном ведомстве. Они должны пройти медицинское обследование. Граждане, имеющие краткосрочную проблему со здоровьем, направляются в медицинские учреждения для лечения за счет государственного бюджета.

Подготовка граждан к военной службе

Подготовка к призыву 
Подготовка к призыву осуществляется в школах и университетах. Также ученикам и студентам проводят уроки Начальной Военной Подготовки.

Обучение по военной специальности 
Граждане, достигшие 17-летнего возраста, могут обучаться по военной специальности в учебных заведениях. Граждане, которые хотят получить эту подготовку, должны временно оставить свою работу, но при этом каждый месяц получают зарплату в течение периода обучения. И в конце обучения они могут вернуться на свое рабочее место

Отсрочка от военной службы

Постоянная отсрочка 
В вооруженных силах Азербайджана не должны присутствовать граждане следующих категорий:

 Люди с серьезными проблемами со здоровьем, включая психически больных;
 Граждане, арестованные за совершение тяжкого преступления;
 Граждане, которые входят в профилактическую и операционную регистрацию в отделе полиции.

Временная отсрочка 
Временная отсрочка предоставляется гражданам по следующим причинам:

Из-за семейной ситуации 

 Отцы, чья жена неспособна к труду и чьи дети не могут содержать себя;
 Старший сын в семье, члены которого не могут себя содержать;
 Отцы более чем трех детей;
 Единственный сын в семье, у которого один из родителей не способен работать;

Из-за проблем со здоровьем 
Граждане, имеющие краткосрочные проблемы со здоровьем, выявленные во время медицинского обследования, откладываются для работы в Вооруженных Силах Азербайджана.

Для продолжения обучения 

 Гражданам в возрасте до 20 лет, которые получили полное среднее образование в общеобразовательных учреждениях.
 Гражданам моложе 20 лет, которые не получили полное среднее образование до тех пор, пока они не поступят в учреждения первичной функции профессионального образования.
 Гражданам, которые получают высшее образование (степень бакалавра), или высшее образование в области медицинского образования и образования в резиденции (до окончания) в учреждениях и их филиалах.
 Гражданам, получающим в зарубежных странах высшее образование (степень бакалавра), высшее образование в области медицины и стажировку до завершения обучения.

Военные звания 
Воинские чины передаются военнослужащим в соответствии с их военным положением, военным образованием, продолжительностью военной службы и некоторыми другими особенностями.

Определены следующие военные звания:

Примечания

См. также 
Национальная армия Азербайджана

Воинская обязанность

Воинская обязанность по странам
Вооружённые силы Азербайджана